Huré ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Huré (1916–2021), französischer Diplomat
 Jean Huré (1877–1930), französischer Komponist und Organist